NHL (ang. National Hockey League) – północnoamerykańska zawodowa liga hokeja na lodzie
 NHL – seria gier komputerowych wydawanych przez EA Sports
 N-Hl (ang. Non-Hodgkin's lymphoma) – chłoniak nieziarniczy